СУ-1:

 Су-1 — советский экспериментальный истребитель повышенной высотности времён Великой Отечественной войны.
 СУ-1 — советская опытная самоходно-артиллерийская установка.
 СУ-1-12 — советская самоходная артиллерийская установка на шасси грузового автомобиля ГАЗ-ААА.